Clepsina ist ein Cognomen, das folgende Personen trugen:

 Gaius Genucius Clepsina
 Lucius Genucius Clepsina